Устьянка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Устьянка — село в Бурлинском районе Алтайского края.
 Устьянка — село в Локтевском районе Алтайского края.
 Устьянка — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области.

Реки 
 Устьянка — река в Алтайском крае.
 Устьянка — река в Ивановской области.
 Устьянка — река в Республике Коми.
 Устьянка — река в Республике Коми и Ненецком АО.